Ермоличи  — топоним:

Беларусь 
 Ермоличи — деревня, Вязынский сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Ермоличи — деревня, Нарочанский сельсовет, Вилейский район, Минская область